Fred Lamond – scrittore e sacerdote wiccan inglese
 Frederic Lamond – pianista e compositore scozzese
 Manis Lamond – ex calciatore papuano